Бернардино II да Полента (; умер в 1400 году) — сеньор Равенны в 1389-1400 годах из гвельфского рода да Полента.

Биография 
Бернардино был одним из шести сыновей Гвидо III Лусио да Полента. Вместе с братьями он сверг отца и отправил в заточение, где тот вскоре умер от голода (1389 год). После этого сыновья Гвидо Лусио совместно правили Равенной. Бернардино пережил двух братьев, но в 1400 году был, вероятно, отравлен третьим — Обиццо.

Детей Бернардино да Полента не оставил.

Родословная 

</center>

Литература 
 Pompeo Litta. Famiglie celebri d'Italia. Da Polenta Signori di Ravenna. Torino, 1835.

Да Полента
XIV век в Италии